Joan Josep Moreno Cuenca (Barcelona, 1961 – Badalona, 2003)
 Josep Moreno i Gans (Algemesí, 1897 – Muxía, 1976), compositor
 Josep Moreno i Pallí (1909-2001), mestre i músic